Пол Сти́венсон (; ) — шотландский кёрлингист.

В составе мужской сборной Великобритании участник  (заняли четвёртое место). В составе смешанной парной сборной Шотландии участник  (заняли семнадцатое место). . В составе мужской юниорской сборной Шотландии участник  (заняли четвёртое место).

Работает директором одного из основных в шотландском кёрлинге зала для занятий кёрлингом Murrayfield Curling Rink в Эдинбурге.

Достижения 
 : золото (2010).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу